L’expression entente cordiale désigne notamment :

 l’entente cordiale, compréhension diplomatique par laquelle la France et le Royaume-Uni tentèrent de régler leurs antagonismes au .

Cinéma 
 Entente cordiale, film court de Max Linder sorti en 1912 ;
 Entente cordiale, film français de Marcel L'Herbier sorti en 1939 ;
 L'Entente cordiale, film français de Vincent de Brus, sorti en 2006.

Homonymie de titre